Cape Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cape Mountain (Alaska)	
 Cape Mountain (Oregon)